«Похоронка» — документ (извещение), просторечная краткая разговорная форма определения официального извещения о смерти (гибели) военнослужащего или военнообязанного, присланного из войсковой части.

История 
Наибольшее распространение слово «похоронка» получило в годы Великой Отечественной войны, с целью обозначения названия документов, в которых сообщалось о гибели советских военнослужащих формирований Красной Армии и Флота ВС Союза ССР. Слово «похоронка» используется в разговорном стиле до настоящего времени как определение извещения о гибели военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в военных конфликтах на Кавказе, других местах проведения специальных мероприятий, специальных операций и дислокации войсковых частей ВС Российской Федерации.

«Похоронка» служила основным документом для обращения в военкомат с целью получения семьёй погибшего военнослужащего пособий от государства. Документ оформлялся в войсковой части, к которой был приписан военнослужащий, и отправлялся по месту жительства его семьи. Также данные о погибших заносились командиром в донесение о погибших, поступали в архивы ведомства и могли быть запрошены через военкоматы по месту жительства семьи погибшего.

Случалось, что «похоронку» оформляли ошибочно, полагая, что человек погиб.

В других странах
В Великобритании, США, Израиле и многих других странах в случае гибели военнослужащего специальный офицер отправляется к семье погибшего и лично сообщает о смерти их родственника. До тех пор, пока семью не известят о гибели военнослужащего, средствам массовой информации не передают никакой информации об этом.

В Армии обороны Израиля этим занимаются сотрудники службы, которая носит название Извещение о жертвах ( — модиа нифгаим).

См. также 
 Жетон военнослужащего
 Извещение о жертвах

Примечания

Ссылки 

 «Яндекс словари» — примеры использования слова «Похоронка».
 Я убит подо Ржевом — стихотворение Александра Твардовского о событиях Битвы за Ржев

Документы
Смерть
Вооружённые силы СССР
Вооружённые силы России